Кубок короля Таиланда:
 Кубок короля Таиланда (футбол)
 Кубок короля Таиланда (тайский бокс)